Медевце је насеље у Србији у општини Медвеђа у Јабланичком округу. Према попису из 2011. било је 54 становника (према попису из 2002. било је 82 становника).

Демографија 
У насељу Медевце живи 65 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 42,1 година (42,7 код мушкараца и 41,5 код жена). У насељу има 23 домаћинства, а просечан број чланова по домаћинству је 3,57.

Ово насеље је углавном насељено Србима (према попису из 2002. године).

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)

Општина Медвеђа
Насељена места у Јабланичком управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији